Lhèida kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Lleida (provinshuvudstad), Katalonien, Província de Lleida, 
 Lleida (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar